Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Ferrer era il detentore del titolo, ma è stato battuto nei quarti da Juan Martín del Potro.

Tomáš Berdych ha poi battuto in finale 6–1, 6–4, Juan Martín del Potro.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  David Ferrer (quarti)
  Andy Roddick (semifinali)
  Fernando González  (quarti)
  Richard Gasquet (semifinali)
  Juan Martín del Potro (finale)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno, ritirato)
  Michail Južnyj (terzo turno)

  Tomáš Berdych (campione)
  Gaël Monfils (ritirato per infortunio)
  Jarkko Nieminen (terzo turno)
  Rainer Schüttler (quarti)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Jürgen Melzer (terzo turno)
  Simone Bolelli (secondo turno)
  Guillermo García López (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Japan Open Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008